Schänibek (kasachisch ; russisch /Schanibek) ist der Name folgender Dörfer in Kasachstan:
 Schänibek (Ostkasachstan, Kürschim), im Rajon Kürschim des Gebietes Ostkasachstan
 Schänibek (Ostkasachstan, Semei), im Rajon Semei des Gebietes Ostkasachstan
 Schänibek (Pawlodar), im Rajon Bajanauyl des Gebietes Pawlodar
 Schänibek (Qaraghandy), im Rajon Qarqaraly des Gebietes Qaraghandy
 Schänibek (Westkasachstan), Rajonverwaltungssitz im Gebiet Westkasachstan